Критолай () из Ликии — перипатетик II века до н. э.

Участвовал в афинском посольстве к сенату и народу римскому (156 до н. э.), вместе с академиком Карнеадом и стоиком Диогеном Селевкийским.

Критолай был против учения стоиков о мировых пожарах. Он утверждал вечность космоса, который есть причина самого себя. От учения Аристотеля Критолай отступал в некоторых частных пунктах: так, он считал наслаждение злом и утверждал эфирную природу души.

Среди учеников — Диодор Тирский.

Примечания

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — : Прогресс-Традиция, 2008. — 896 с. — С. 439—440. — 
 «Критолай» — статья в Новой философской энциклопедии.

Перипатетики
Древнегреческие философы
Эллинистические философы
Философы II века до н. э.